Олимпийский квалификационный турнир по гандболу  среди женщин 2020  — гандбольный турнир среди женщин, который прошел в марте 2021 года в Испании, Венгрии и Черногории. В каждом турнире принимали участие четыре команды, из которых две лучшие команды прошли отбор на Токио-2020.

13 марта 2020 года IHF отложила турнир из-за пандемии COVID-19. Ранее турниры планировалось провести с 20 по 22 марта 2020 года. Турнир был перенесен на 19-21 марта 2021 года.

Формат 

Есть три олимпийских квалификационных турнира. Только двенадцать команд, которые еще не прошли квалификацию через пять упомянутых выше событий, могли играть в турнире:

Шесть лучших команд чемпионата мира, которые еще не прошли квалификацию через свои континентальные чемпионаты, имеют право участвовать в турнире.
Лучшие команды каждого континента в чемпионате мира представляют континент для определения континентального рейтинга. Континент, занявший первое место, получил на турнире еще два места. Второй, третий и четвертый континенты заняли по одному месту. Последнее место принадлежит команде из Океании, если на чемпионате мира она заняла 8–12 место. Если ни одна команда из Океании не выполнила это условие, континент, занявший второе место, получает вместо этого дополнительное место. Команды, которые уже заняли свои места в рейтинге чемпионатов мира, не будут рассматриваться для получения мест по континентальному критерию.
Двенадцать команд были распределены в три группы по четыре команды в соответствии с таблицей ниже. Две лучшие команды из каждой группы пройдут квалификацию на Олимпийские игры 2020 года.

10 января 2020 года Северная Корея отказалась от участия в квалификации и вместо нее сыграет Казахстан.

3 февраля 2020 года Китай и Гонконг отказались от участия и были заменены Таиландом. В октябре 2020 года Китай запросил восстановление, потому что турниры были перенесены, и IHF удовлетворила этот запрос.

В начале марта 2021 года Китай вновь отказался от участия в турнире и было принято решение не искать замену, а провести турнир с участием трёх команд. 9 марта 2021 года о своём отказе участвовать заявил и Сенегал.

Турнир 1

Турнирная таблица

All times are local (UTC+1).

Турнир 2

Турнирная таблица

All times are local (UTC+1).

Матчи

Турнир 3

Турнирная таблица

All times are local (UTC+1).

Матчи

См. также 
Олимпийский квалификационный турнир по гандболу среди мужчин 2020

Примечания

Внешние ссылки
IHF website 

Гандбол на летних Олимпийских играх 2020
2021 год в гандболе
Влияние пандемии COVID-19 на летние Олимпийские игры 2020 года
Спортивные события марта 2021 года в Европе